
Molekulska formula -{C9H10N2O}- se može odnositi na:

 Fenidon
 Aminoreks